Сан-Матеус () — многозначный термин.

География:
 Сан-Матеус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Сан-Матеус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Сан-Матеус — субпрефектура города Сан-Паулу.
 Сан-Матеус — округ города Сан-Паулу.
 Сан-Матеус-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Сан-Матеус-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.

Спорт:
 Сан-Матеус — бразильский футбольный клуб представляющий одноимённый город из штата Эспириту-Санту.

См. также 
 Сан-Матео